Брей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна.
 Брей () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Брей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.

Див. також 
 Брей Джон Френсіс